Можги́нський район — муніципальний округ на південному заході Удмуртської республіки Росії. Адміністративний центр — місто Можга, яке не входить до складу округу і утворює окремий Можгинський міський округ.

Географія 
Округ межує з Увинським районом на півночі, Малопургинським — на сході, Республікою Татарстан та Алнаським районом — на південному сході, Граховським — на південному заході, Кізнерським — на заході та Вавозьким — на північному заході.

Історія 
Можгинський район утворений 15 липня 1929 року з частини колишнього Можгинського повіту.

2016 року шляхом об'єднання була зменшена кількість сільських поселень з 19 до 13:
 Верхньоюринське сільське поселення приєднано до складу Великокіб'їнського
 Люгинське сільське поселення приєднано до складу Великопудгинського
 Черьомушкинське сільське поселення приєднано до складу Горняцього
 Александровське, Великосібинське та Старокаксинське сільські поселення приєднано до складу Можгинського

2021 року муніципальний район перетворений в муніципальний округ, при цьому назва збереглась, усі сільські поселення були ліквідовані:

2017 року були ліквідовані населені пункти без статусу Дома 1016 км, Дома 1024 км, Дома 1050 км та Дома 1055 км.

Населення 
Населення — 25870 осіб (2019; 28293 в 2010, 30358 в 2002).

Населені пункти

Примітки

Посилання 
 Официальный сайт администрации района  
 Можгинский район на сайте Госсовета УР 

Можгинський район
Муніципальні округи Удмуртії